Lipschitz och Lifshitz med flera stavningar är efternamn som antas ha bildats från Leobshütz, en tidigare tysk stad som sedan 1945 tillhör Polen och på polska heter Glubczyze. Den 31 december 2013 var 3 personer med namnet Lifshitz och 1 person med namnet Lipshitz bosatta i Sverige.. De flesta bärare av namnen har judiskt ursprung.

Personer med efternamnet Lipschitz eller med varianter av detta namn
 Evgeny Lifshitz (1915–1985), rysk teoretisk fysiker
 Ilya Lifshitz (1917–1982), rysk teoretisk fysiker, bror till Evgeny Lifshitz
 Rudolf Lipschitz (1832–1903), tysk matematiker

Personer som har hetat Lipschitz eller liknande men som är kända under andra namn
 Georgia Gibbs (1919–2006), född som Frieda Lipschitz, amerikansk sångerska
 Imre Lakatos (1922–1974), född som Imre Lipschitz, ungersk matematiker och vetenskapsfilosof, verksam i England
 Ralph Lauren, född som Ralph Lifshitz 1939, amerikansk modedesigner
 Ada Yonath , född Lifshitz 1939, israelisk kemist och kristallograf, nobelpristagare 2009

Se även
 Lipschitzkontinuitet, matematiskt begrepp utvecklat av Rudolf Lipschitz

Källor

Tyska efternamn
Judiska efternamn